Turniej par mieszanych w curlingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się między 8 a 13 lutego 2018 na lodowisku Gangneung Curling Centre. Był to debiut konkurencji par mieszanych na zimowych igrzyskach olimpijskich. W turnieju wzięło udział 8 reprezentacji, łącznie 16 zawodników. 

Kwalifikacje olimpijskie odbywały się za pomocą punktów zdobytych podczas mistrzostw świata w latach 2016 i 2017. Do turnieju olimpijskiego zakwalifikowało się 7 reprezentacji z największą liczbą punktów oraz Koreańczycy jako gospodarze.

Drużyny rozegrały rundę każdy z każdym. Do rundy finałowej awansowały cztery najlepsze zespoły. W półfinale rywalizowały 1 przeciwko 4 oraz 2 przeciwko 3 drużynie. Zwycięzcy tych spotkań znaleźli się w finale, przegrane ekipy walczyły o brązowe medale.

18 lutego brązowemu medaliście, Aleksandrowi Kruszelnickiemu udowodniono stosowanie niedozwolonego środka wydolnościowego. Drużynie Olimpijskich sportowców z Rosji odebrano medale, które w późniejszym czasie na specjalnej dekoracji przyznano przegranym meczu o trzecie miejsce reprezentantom Norwegii.



Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
8 lutego 2018; 9:05

Sesja 2. 
8 lutego 2018; 20:05

Sesja 3. 
9 lutego 2018; 8:35

Sesja 4. 
9 lutego 2018; 13:35

Sesja 5. 
10 lutego 2018; 9:05

Sesja 6. 
10 lutego 2018; 20:05

Sesja 7. 
11 lutego 2018; 9:05

Tie-breaker 
11 lutego 2018; 20:05

Play-off

Półfinały 
12 lutego 2018; 9:05

12 lutego 2018; 20:05

Mały finał 
13 lutego 2018; 9:05

Finał 
13 lutego 2018; 20:05

Klasyfikacja końcowa

Trenerzy

Zobacz też 
 Sezon 2017/2018 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Olimpijski serwis Światowej Federacji Curlingu
 
 

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018